Кандиль:

 Кандиль, Хишам — египетский государственный и политический деятель, премьер-министр Египта
 Кандиль Синап — аборигенный крымский сорт яблони домашней из группы синапов
 Кандиль (горы) — горы на северо-востоке Ирака

Арабские имена